Роџер Федерер је освојио титулу. У финалу је савладао Жила Симона са 7:6(8:6), 7:6(7:2).

Носиоци 

  Новак Ђоковић (полуфинале) 
  Рафаел Надал (друго коло)
  'Роџер Федерер (победник)
  Станислас Вавринка (друго коло)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Кеј Нишикори (друго коло)
  Милош Раонић (друго коло, предао због болести)

<li> Марин Чилић (прво коло)
<li> Григор Димитров (друго коло)
<li> Енди Мари (треће коло)
<li> Ернестс Гулбис (прво коло)
<li> Џон Изнер (треће коло)
<li> Роберто Баутиста Агут (треће коло)
<li> Фабио Фоњини (прво коло)
<li> Кевин Андерсон (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Шангај мастерс 2014.
Шангај мастерс – појединачно